Molntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Molntjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Molntjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Västra Molntjärnen, sjö i Torsby kommun,  (8,75 ha)
Östra Molntjärnen, sjö i Torsby kommun,  (6,01 ha)
Molntjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (5,11 ha)

Se även
Molntärnarna

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn